Cet article présente les résultats détaillés du double messieurs de l'édition 2017 de l'Open d'Australie, premier tournoi de la tournée du Grand Chelem.

Primes et points 
La dotation totale du tableau s'élève à , en recul de 2,8 % par rapport à l'édition 2016.

Faits marquants 
 Ce premier Grand Chelem de la saison est marqué par de nouvelles associations en double messieurs. Le Croate Ivan Dodig, qui collaborait jusqu'alors avec Marcelo Melo, change de partenaire et s'associe à Marcel Granollers. Le Brésilien officie, quant à lui, au côté du Polonais Łukasz Kubot, avec qui il avait déjà joué à l'occasion de la tournée asiatique 2016. Les Français Julien Benneteau et Édouard Roger-Vasselin mettent également fin à leur partenariat. Ce dernier, se consacrant désormais uniquement au double, s'associe à un autre spécialiste, en la personne de Daniel Nestor, avec qui il a eu des résultats ponctuels très probants les deux années précédentes. 
 Les tenants du titre et têtes de série 2, Jamie Murray et Bruno Soares, sont battus au  tour par Sam Querrey et Donald Young (3-6, 6-7).
 Les 1 mondiaux, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut, échappent de peu à une élimination en 1/8 de finale face à Dominic Inglot et Florin Mergea. En effet, menés 6-2, 5-4, les Français ont tout d'abord sauvé 3 balles de match, avant de remporter le  set (7-5) et de dérouler dans le dernier set (6-2). Ils sont finalement éliminés en quarts de finale par les invités australiens, Marc Polmans et Andrew Whittington.
 L'Australien John Peers remporte son premier sacre en Grand Chelem devant les siens au côté de Henri Kontinen. Ils s'imposent en finale face aux frères Bryan (7-5, 7-5). Il s'agit de leur  titre ensemble, leur  tournoi du Grand Chelem.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double messieurs des Internationaux d'Australie

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

2017
Tennis en Australie en 2017
Open Australie Double messieurs
Tennis en janvier 2017